Il doppio  dello  Seguros Bolivar Open Medellin 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Juan Sebastián Cabal e Alejandro Falla erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sebastián Decoud e Eduardo Schwank hanno battuto in finale 2nd seed Diego Junqueira e David Marrero 6–0, 6–2.

Teste di serie 

 Santiago González /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Diego Junqueira /  David Marrero (finale)

 Ricardo Hocevar /  João Souza (primo turno) 
 Víctor Estrella /  Alejandro González (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2009